Седьмой сезон американского ситкома «Последний настоящий мужчина», премьера которого состоялась на канале Fox 28 сентября 2018 года, а заключительная серия вышла 10 мая 2019 года, состоит из 22 эпизодов.

В ролях

Основной состав 
 Тим Аллен — Майкл Бакстер
 Нэнси Трэвис — Ванесса Бакстер
 Аманда Фуллер — Кристин Бет Бакстер
 Молли МакКук — Аманда Элейн (Мэнди) Бакстер
 Кристоф Сандерс — Кайл Андерсон
 Гектор Элизондо — Эдвард (Эд) Алзатти
 Джет Юргенсмейер — Бойд Бакстер
 Джорди Мастерсон — Райан Вогелсон
 Джонатан Адамс — Чак Лараби

Второстепенный состав 
 Кейтлин Девер — Ив Бакстер
 Джей Лено — Джо Леонард
 Криста Мари Ю — Джен

Приглашенные звезды 
 Роберт Форстер — Бад Бакстер
 Сьюзан Салливан — Бонни

Эпизоды

Примечания

Ссылки 
 

Телесезоны США 2018 года
Телесезоны США 2019 года